Radostín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, siehe Radostín u Havlíčkova Brodu
Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, siehe Radostín u Vojnova Městce
Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, siehe Radostín nad Oslavou
Ortsteil von Sychrov, Okres Liberec